Nesmith ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Nesmith (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 James W. Nesmith (1820–1885), US-amerikanischer Politiker
 John Nesmith (1793–1869), US-amerikanischer Politiker
 Michael Nesmith (1942–2021), US-amerikanischer Musikproduzent, Autor, Sänger und Schauspieler

Siehe auch:
 Naismith